Jeanne la Boiteuse a été le surnom de différents personnages historiques féminins :
Jeanne de Bourgogne (v. 1293-1349) dite la Boiteuse, reine de France (1328-1349), épouse du roi Philippe VI de Valois et mère de Jean II le Bon 

Jeanne de Penthièvre (v. 1324-1384), dite la Boiteuse, duchesse de Bretagne, épouse de Charles de Blois

Jeanne de France (1464-1505), dite la Boiteuse ou l'Estropiée, reine de France (1498), fille du roi Louis XI et épouse du futur Louis XII (alors duc d'Orléans) qui obtient l'annulation de son mariage en 1498 dès son arrivée sur le trône pour épouser Anne de Bretagne; fondatrice de l'ordre de l'Annonciade, canonisée en 1950;